Dit is een lijst van planetoïden 119701-119800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119701 - || 2001 XW156 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119702 - || 2001 XM157 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119703 - || 2001 XG158 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119704 - || 2001 XW164 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119705 - || 2001 XP169 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119706 - || 2001 XW183 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119707 - || 2001 XA185 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119708 - || 2001 XN185 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119709 - || 2001 XR186 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119710 - || 2001 XP191 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119711 - || 2001 XP193 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119712 - || 2001 XU195 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119713 - || 2001 XV203 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119714 - || 2001 XG205 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119715 - || 2001 XX207 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119716 - || 2001 XH208 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119717 - || 2001 XX220 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119718 - || 2001 XZ222 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119719 - || 2001 XS228 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119720 - || 2001 XB236 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119721 - || 2001 XT236 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119722 - || 2001 XN238 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119723 - || 2001 XO244 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119724 - || 2001 XX244 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119725 - || 2001 XO256 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119726 - || 2001 XB257 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119727 - || 2001 XG257 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119728 - || 2001 XT259 || 9 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119729 - || 2001 XX260 || 10 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119730 - || 2001 YP7 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119731 - || 2001 YB8 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119732 - || 2001 YM8 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119733 - || 2001 YQ10 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119734 - || 2001 YE14 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119735 - || 2001 YS17 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119736 - || 2001 YM22 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119737 - || 2001 YJ23 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119738 - || 2001 YV23 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119739 - || 2001 YN24 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119740 - || 2001 YP28 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119741 - || 2001 YC37 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119742 - || 2001 YJ37 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119743 - || 2001 YW40 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119744 - || 2001 YN42 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119745 - || 2001 YU44 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119746 - || 2001 YZ51 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119747 - || 2001 YP52 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119748 - || 2001 YO53 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119749 - || 2001 YG62 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119750 - || 2001 YL64 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119751 - || 2001 YL68 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119752 - || 2001 YN77 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119753 - || 2001 YO90 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119754 - || 2001 YU91 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119755 - || 2001 YO102 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119756 - || 2001 YT105 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119757 - || 2001 YE108 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119758 - || 2001 YV112 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119759 - || 2001 YX112 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119760 - || 2001 YN113 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119761 - || 2001 YK116 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119762 - || 2001 YS117 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119763 - || 2001 YM120 || 20 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119764 - || 2001 YO121 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119765 - || 2001 YF122 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119766 - || 2001 YA130 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119767 - || 2001 YQ133 || 18 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119768 - || 2001 YA136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119769 - || 2001 YD136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119770 - || 2001 YK136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119771 - || 2001 YV151 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119772 - || 2002 AV3 || 8 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119773 - || 2002 AB11 || 11 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119774 - || 2002 AP28 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119775 - || 2002 AX29 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119776 - || 2002 AF35 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119777 - || 2002 AN35 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119778 - || 2002 AF38 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119779 - || 2002 AX44 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119780 - || 2002 AA46 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119781 - || 2002 AF49 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119782 - || 2002 AC51 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119783 - || 2002 AZ51 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119784 - || 2002 AQ55 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119785 - || 2002 AM57 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119786 - || 2002 AE65 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119787 - || 2002 AN76 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119788 - || 2002 AJ81 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119789 - || 2002 AG85 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119790 - || 2002 AQ87 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119791 - || 2002 AS96 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119792 - || 2002 AR103 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119793 - || 2002 AE104 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119794 - || 2002 AL107 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119795 - || 2002 AR109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119796 - || 2002 AB113 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119797 - || 2002 AD120 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119798 - || 2002 AM127 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119799 - || 2002 AH133 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119800 - || 2002 AG134 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten